Axiothella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Addison Emery Verrill 1900. Axiothella ingår i familjen Maldanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Axiothella